Osoby
 Alkmund z Kent – władca Kentu
 św. Alkmund z Hexham – biskup Hexham
 św. Alkmund z Derby – męczennik z Northumbrii
 Alkmund – biskup Winchesteru